Антиохида () — имя следующих персоналий:

Древняя Греция 
 Антиохида — фила Афин.
 Антиохида — дочь Диофанта, жена правителя Урука Ануубаллита-Кефалона.
 Антиохида — дочь Диодота, врач из города Тлос в Ликии.
 Антиохида — наложница Антиоха IV Эпифана.

Эллинистические принцессы 
 Антиохида — дочь Ахея, жена Аттала, мать Пергамского царя Аттала I Сотера.
 Антиохида — дочь Селевка II Каллиника и Лаодики, жена царя Софены Ксеркса.
 Антиохида — дочь Антиоха III Великого и Лаодики, жена царя Каппадокии Ариарата IV Эвсеба, мать Стратоники и Ариарата V Филопатра.
 Антиохида — дочь царя Коммагены Антиоха I Теоса и Исиады, мать Аки.

Примечания